Серафи́м Влади́мирович Сидо́рин (более известен под сценическим псевдонимом МУ́ККА, род. 26 июля 1994 года) — российский рок-музыкант, известный прежде всего по хиту «Девочка с каре».

Биография 
Родился 26 июля 1994 года в Нижегородской области. Учился в школе № 8 города Выкса. Жил в Сарове, в настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

Песня «Девочка с каре» входила в одноимённый мини-альбом «Девочка с каре», увидевший свет в декабре 2018 года. В апреле 2019 года на YouTube был выложен клип.

В январе и феврале 2019 года Мукка представил песни «Не горят» и «Отдай кота», за которыми последовали ещё несколько.

В октябре 2019 года Мукка выпустил песню «Не та», а в ноябре второй мини-альбом «Таблетка», куда эта песня вошла. Альбом получил 7,5 баллов из 10 от Алексея Мажаева (InterMedia).

24 декабря 2019 года выходит клип на трек «Таблетка», в котором снялась блогер Карина Karrambaby. Клип вошел в ТОП-20 трендовых роликов сервиса YouTube Music. 

19 февраля 2020 года выходит песня «Не киряй» в дуэте с группой Три Дня Дождя. На момент 24 июня 2021 года трек послушали больше 6 000 000 раз в Spotify. 

19 марта 2020 года выходит совместная песня с pyrokinesis «Днями-ночами». Трек спустя сутки оказывается на 35 месте в чарте ВКонтакте и закрепляется в топах других платформ. 

В апреле 2020 выходит трек «ГАВ-ГАВ» совместно с ЛОВИМОМЕНТ. 15 сентября 2020 года выходит сольный трек «Teddy».

Трек «Девочка с каре» стал саундтреком к сериалу «Водоворот». В саундтрек к сериалу также вошли песни группы кис-кис, ЛСП и певицы Тоси Чайкиной.

16 декабря 2020 года Мукка презентует третий EP «Madmen Never Die». Мини-альбом получил 7 баллов из 10 от Алексея Мажаева (InterMedia).

10 февраля 2021 года Серафим выпускает трек «Delete», вдохновленный фильмом «Пипец». 

25 февраля 2021 года выходит первый полноценный альбом «Пижама с динозаврами». Гостевыми куплетами на альбоме отличились pyrokinesis, Алена Швец и HofMAnnita. Альбом получил 7 баллов из 10 от Алексея Мажаева (InterMedia).

Музыкальный стиль 
Творчество Мукки сравнивают с творчеством группы «Пошлая Молли» и относят к жанру мамбл-рок — разновидности панк-рока, возникшей на постсоветском пространстве во второй половине 2010-х.

По мнению Алексея Мажаева (музыкальное агентство InterMedia), Мукку в такой же мере можно отнести к попу, как и к року. Он также задаётся вопросом, почему «Яндекс.Музыка» классифицирует альбомы Мукки как русский рок, а не как инди-рок или, например, хип-хоп, «к которому на российских музыкальных премиях причисляют всё, что не „Песня года“». По его мнению., на последнем альбоме Мукки «Таблетка» только одна песня, «Мама, я пьян», продолжает напоминать «Пошлую Молли», а треки «Не та» и «Таблетка» с него — «это вполне себе поп, хотя и с довольно бескомпромиссным лексиконом». Он видит на этом альбоме влияние Тимы Белорусских.

Российский музыкальный телеканал MTV относит песню «Девочка с каре» к панк-року.

Дискография

Студийный альбом

Мини-альбомы (EP)

Синглы

Участие на релизах у других исполнителей

Видеография

Примечания

Ссылки 

Рок-музыканты России
Панк-рок-музыканты России
Поп-музыканты России